Кёйпер, Койпер, Кейпер, Кайпер, Декёйпер (, ,  от , бондарь) — нидерландская и фламандская фамилия:

Кёйпер
 Кёйпер, Абрахам (1837—1920) — голландский политик, премьер-министр Нидерландов, журналист, государственный деятель, богослов.
 Кёйпер, Николас (1920—1994) — голландский математик.
 Кёйпер, Францискус Бернардус Якобус (1907—2003) — голландский индолог.

Койпер
 Койпер — лунный кратер.
 Койпер, Джерард Петер (1905—1973) — нидерландский и американский астроном.

Кейпер
 Кейпер — толща пестро-цветных континентальных пород.

Деккёйпер
 DeKuyper — нидерландская компания по производству ликёра.
 Декёйпер, Калвин (род. 2000) — бельгийский футболист.

См. также